Thièvres (Pas-de-Calais)
Thièvres (Somme)